leer van de metafoor in de theologie
 tak van de aardrijkskunde die zich bezighoudt met de studie van de tropen